Gurani bezeichnet

 eine nordwestiranische Sprache, siehe Gorani
 ein Dorf in Rumänien, siehe Gurani (Bihor)